Dan Fritsche (né le  à Parma, Ohio, États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace Américano-Suisse. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Tom Fritsche et le neveu de John Fritsche, un ancien joueur légendaire de Ligue nationale A.

Carrière de joueur
Il a été repêché au ,  au total par les Blue Jackets de Columbus au repêchage d'entrée de 2003. Il partagea la saison 2008-2009 dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild du Minnesota et les Rangers de New York. En , il signe pour trois ans au Genève-Servette Hockey Club.

Trophées et honneurs personnels
Ligue américaine de hockey
2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe planète/États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| Barons de Cleveland || NAHL ||49 ||23 ||29 ||52 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Sting de Sarnia || LHO ||17 ||5 ||13 ||18 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Sting de Sarnia || LHO ||61 ||32 ||39 ||71 ||79 ||5 ||2 ||2 ||4 ||4 
|-
| 2003-2004|| Sting de Sarnia || LHO ||27 ||16 ||13 ||29 ||26 ||5 ||1 ||5 ||6 ||0 
|-
| 2003-2004|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||19 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Crunch de Syracuse || LAH ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Sting de Sarnia ||  LHO ||2 ||1 ||1 ||2 || 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| Knights de London || LHO ||28 ||17 ||18 ||35 ||18 ||17 ||9 ||13 ||22 ||12 
|-
| 2005-2006|| Blue Jackets de Columbus ||  LNH||59 ||6 ||7 ||13 ||22 || -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2005-2006|| Crunch de Syracuse || LAH||19 ||5 ||4 ||9 ||12 ||6 ||2 ||2 ||4 ||8 
|-
| 2006-2007|| Blue Jackets de Columbus ||  LNH ||59 ||12 ||15 ||27 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Blue Jackets de Columbus|| LNH ||69 ||10 ||12 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2008-2009|| Rangers de New York || LNH ||16 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Wild du Minnesota || LNH ||34 ||4 ||5 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Crunch de Syracuse || LAH || 67|| 13|| 29|| 42|| 12|| -|| -|| -|| -||- 
|- 
| 2010-2011|| Genève-Servette HC || LNA ||39 ||15 ||18 ||33 ||66 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012|| Genève-Servette HC || LNA || 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013|| Genève-Servette HC || LNA || 43|| 16|| 16|| 32|| 18|| 7|| 2|| 3|| 5|| 2
|- 
| rowspan="2"|2013-2014|| HC Lugano || LNA || 12|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|| ZSC Lions || LNA || 22|| 6|| 7|| 13|| 6|| 18|| 2|| 3|| 5|| 10
|- 
| 2014-2015|| ZSC Lions || LNA || 46|| 9|| 11|| 20|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

|256 ||34 ||42 ||76 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Parma (Ohio)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Knights de London
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace